Nowotroizkaja (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Nowotroizkaja (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Nowotroizkaja (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Nowotroizkaja (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk
 Nowotroizkaja (Stawropol), Staniza in der Region Stawropol
 Nowotroizkaja (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen
 Nowotroizkaja (Uljanowsk), Siedlung in der Oblast Uljanowsk

Siehe auch:
 Nowotroizk
 Nowotroizki (Begriffsklärungsseite)
 Nowotroizkoje (Begriffsklärungsseite)